Seznam evroposlancev iz Slovenije je krovni seznam.

Seznami 

 Seznam evroposlancev iz Slovenije (2004–2009)
 Seznam evroposlancev iz Slovenije (2009–2014)
 Seznam evroposlancev iz Slovenije (2014–2019)
Seznam evroposlancev iz Slovenije (2019–2024)
 Poimenski seznam evroposlancev iz Slovenije

Tabela

Glej tudi 
 seznam slovenskih politikov
 seznam evroposlancev
 seznam evroposlancev po državah

Evroposlanci iz Slovenije
Slovenija